Restless – trzeci album studyjny amerykańskiego rapera o pseudonimie Xzibit
 Restless – drugi album studyjny niemieckiego zespołu Elaiza
 Restless – film dramatyczny w reżyserii Gusa Van Santa
 Restless – singel brytyjskiej grupy New Order, pierwszy z płyty Music Complete
 Restless – polski zespół hard-rockowy założony w Warszawie w 2010 roku